Сэр Джон Янг Стю́арт (), более известный как Дже́ки Стю́арт (), OBE (род. 11 июня 1939, , Уэст-Данбартоншир, Шотландия) — шотландский автогонщик, трёхкратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1. Телекомментатор американского вещательного телевидения. С 1997 по 1999 годы в партнёрстве со своим сыном Полом Стюартом руководил командой Формулы-1 Stewart.

Джеки Стюарт знаменит также как борец за безопасность автогонок. Благодаря его усилиям трассы «Формулы-1» начали огораживать барьерами безопасности и на каждой гонке стала обязательно дежурить «скорая помощь».

Ранние годы 
Ранние годы Джеки прошли в окружении машин. Родители Джеки занимались продажей автомобилей «Ягуар» в Милтоне. Отец Джеки был мотогонщиком-любителем, а брат, Джимми Стюарт — автогонщиком, успешно участвующим в местных гонках и однажды даже выступившим в Формуле-1.

Стюарт учился в школе в Дамбартоне. Учёба давалась ему с трудом из-за недиагностированной дислексии. В шестнадцать лет он прекратил обучение и начал работать в гараже своего отца в качестве ученика механика.

Вслед за своим старшим братом Джеки выбрал автоспорт. С 1961 года он выступал в местных гонках, нередко побеждая. В 1964 году он по приглашению Кена Тиррелла принял участие в тестах машины Формулы-3 в Гудвуде, проезжая круги быстрее Брюса Макларена. Сразу после тестов Тиррелл пригласил Стюарта в свою команду.

В своей первой же гонке на Снеттертоне Джеки победил, к финишу оторвавшись от соперников больше, чем на 40 секунд. Через считанные дни после победы Стюарт получил первое предложение от команды Формулы-1. Однако, он отказался от места в Купере, предпочтя набраться опыта в младших сериях. Помимо Формулы-3, Джеки Стюарт принял участие в гонке Формулы-2 на трассе Клермон-Ферран, заняв 2 место.

Карьера в Формуле-1 
Джеки дебютировал в Формуле-1 в 1965 году с командой BRM и на первом для себя Гран-при ЮАР финишировал на шестой позиции, заработав очки. Он занял 3-е место в чемпионате, одержав победу и пять раз поднявшись на подиум, однако команда угасала, и шансов на титул чемпиона почти не оставалось. Стюарт провёл в коллективе ещё два сезона, но с каждым годом результаты падали. В 1968 году Джеки перешёл в команду «Матра» и, несмотря на полученную в гонке Формулы-2 травму, из-за которой Стюарт был вынужден пропустить два Гран-при, закончил сезон на второй позиции личного зачёта.

В 1969 году Джеки Стюарт стал чемпионом мира в первый раз, принеся команде Кубок конструкторов. Несмотря на это, после окончания сезона Стюарт покинул коллектив. В 1970 году он выступал на шасси «Марч», а за три гонки до конца сезона пересел за руль быстрого, но ненадёжного Tyrell 001, созданного под руководством бывшего руководителя «Матры» Кена Тиррелла. В 1971 году Джеки выступал за команду «Тиррелл» и выиграв 6 гонок, стал чемпионом мира во второй раз. В 1972 году он проиграл титул Эмерсону Фиттипальди, однако в 1973 году вернул его себе. Из-за гибели его друга и напарника Франсуа Севера на Гран-при США, заканчивавшего сезон 1973 года, Джеки Стюарт отказался от старта в 100-й для себя гонке и ушёл из Формулы-1 в ранге трёхкратного чемпиона и обладая рекордным на тот момент числом побед в карьере.

Результаты гонок в Формуле-1 

|-
!
!Owen Racing Organisation
!BRM P261
!BRM P60 1,5 V8
!

|
|
|
|
|

|-
!rowspan=3|
!rowspan=3|Owen Racing Organisation
!rowspan=2|BRM P261
!rowspan=2|BRM P60 2,0 V8
!

|

|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
!rowspan=2|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!BRM P83
!BRM P75 3,0 H16
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=5|
!rowspan=5|Owen Racing Organisation
!rowspan=2|BRM P83
!rowspan=3|BRM P75 3,0 H16
!

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
!rowspan=3|
|
|

|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!BRM P115
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|-
!rowspan=2|BRM P261
!rowspan=2|BRM P60 2,1 V8
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|Matra International
!
!rowspan=2|Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!rowspan=2|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
!
|
|
|

|
|
|
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|Matra International
!
!rowspan=2|Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!rowspan=2|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
!
|

|
|
|
|
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|Tyrrell Racing Organisation
!
!rowspan=2|Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!rowspan=2|

|
|
|
|
|

|-
!Tyrrell 001
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|Elf Team Tyrrell
!Tyrrell 001
!rowspan=2|Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!rowspan=2|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
!Tyrrell 003
|

|
|
|
|
|-
!rowspan=3|
!rowspan=3|Elf Team Tyrrell
!Tyrrell 003
!rowspan=3|Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!rowspan=3|

|
|

|
|
|
|
|
|
|

|-
!Tyrrell 004
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!Tyrrell 005
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|Elf Team Tyrrell
!Tyrrell 005
!rowspan=2|Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!rowspan=2|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
!Tyrrell 006
|
|

|}

 Победитель BRDC International Trophy в 1965 и 1973 годах.

Консультант, комментатор и владелец команды 
С 1971 по 1986 год Джеки Стюарт выступал в роли приглашённого эксперта на трансляциях гонок Формулы-1, NASCAR, и Инди-500 в программе   на ABC. В 1987—1988 годах он комментировал часть гонок CART в программе .

В 1996 году Стюарт вместе с сыном основал команду Stewart Grand Prix, выступавшую в Формуле-1 с 1997 по 1999 года при поддержке Ford. После успешного сезона 1999 года, в котором Джонни Херберт одержал победу на Гран-при Европы, а Рубенс Баррикелло завоевал поул-позицию и 3 подиума, она была приобретена концерном Ford и переименована в Jaguar Racing.

Интересные факты 
 Сэр Джеки Стюарт знаменит не только тремя чемпионскими титулами и 27 победами, но и тем, что не умеет читать (дислексия). Этим же недугом страдает и его сын Пол.
 Джеки Стюарт — единственный гонщик Формулы-1, кто лидировал во всех гонках сезона: это случилось в сезоне 1969 года.
 Видео на песню британского музыканта Робби Уильямса Supreme является некой данью уважения гонщику Джеки Стюарту.
 Eго близкий друг Джордж Харрисон, он снялся в его клипе на песню Faster.

Цитаты
 «В те годы <в Формуле-1> было больше дружбы и товарищества, но, с другой стороны, куда больше народу погибало».
 «Я считаю гоночную машину чем-то особенным, почти что породой зверя. Она похожа не только на зверя, но и на женщину: очень чувствительная, очень нервная». 
 «Когда у вас дислексия, и вы находите дело, в котором вы хороши, вы вкладываете все силы в это дело. Вы не можете мыслить так, как умные ребята, зато вы всегда мыслите нестандартно».
 «Плейбои никогда не были лучшими гонщиками, которые бы постоянно побеждали. В лучшем случае они становились вторыми. Такие, как Караччола, Нуволари и Фанхио, уже в те годы были серьёзными людьми, сосредоточенными на своей цели, порой даже одержимыми, и полностью профессиональными в своей работе».

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 Биография пилота в энциклопедии Формулы-1
 International Motorsports Hall of Fame, Jackie Stewart
 Grand Prix History — Hall of Fame, Jackie Stewart
 The Scotsman newspaper, Heritage and Culture, 'I risked my mother’s wrath in order to be a driver'
 The Herald newspaper (Glasgow), 'Sir Jackie, was not diagnosed with dyslexia until he was 42'
 Jackie Stewart statistics
 Джеки Стюарт — биография на русском языке

Автогонщики Великобритании
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Великобритании
Пилоты Формулы-1 из Великобритании
Пилоты Формулы-1 1960-х годов
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на BRM
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Matra
Пилоты Формулы-1, выступавшие на March
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Tyrrell
Победители Гран-при Формулы-1
Пилоты Инди-500 из Великобритании
Обладатели титула «Новичок года» в 500 милях Индианаполиса
Руководители команд Формулы-1
Лауреаты приза Сигрейва